Вільгельм III (915—963) — герцог Аквітанії у 962—963 роках, граф Пуатьє у 935—963 роках (як Вільгельм I), граф Оверні у 950—963 роках (як Вільгельм V).
 Вільгельм III Тайлефер (970—1037) — граф Тулузи у 978—1037 роках.
 Вільгельм III (? — 1037) — граф і маркіз Провансу в 1014—1037 роках.
 Вільгельм III (? — 1039) — граф Веймара з 1003 року; граф Айхсфельд в 1022 році.
 Вільгельм III (1186—1198) — король Сицилії з лютого до жовтня 1194 року.
 Вільгельм III (? — 1218) — граф Юліха (1207—1218).
 Вільгельм III (1375—1435) — герцог Баварсько-Мюнхенський у 1397—1435 роках.
 Вільгельм III (1383—1424) — останній юдик (володар) Арборейського юдикату у 1407—1420 роках, віконт Нарбон у 1397—1424 роках (як Вільгельм II), учасник Столітньої війни.
 Вільгельм III (1471—1500) — ландграф Верхнього Гессену в 1483—1500 роках.
 Вільгельм III Оранський (1650—1702) — правитель Нідерландів (штатгальтер) з 28 червня 1672 року; король Англії як Вільгельм III, з 13 лютого 1689 й король Шотландії як Вільгельм II, з 11 квітня 1689 р.
 Вільгельм III (1882—1951) — кронпринц Німецької імперії та Прусського королівства.
 Фрідріх-Вільгельм III (1770—1840) — п'ятий прусський король (1797—1840). Останній Брандербурзький маркграф, курфюрст Священної Римської імперії (1797—1806).